Povilas Vanagas, né le  à Šiauliai, est un patineur artistique lituanien. Il concourt en danse sur glace avec sa femme Margarita Drobiazko. Ils ont participé cinq fois aux Jeux olympiques.

En 2010, avec Agnia Ditkovskyte, il a participé au projet de la chaîne  Pierviy Kanal Ice and Fire, une compétition de patinage mettant en scène une célébrité et un patineur artistique professionnel.

Vanagas participe également à la  saison du concours de patinage artistique L'Âge de glace où sa partenaire est l'actrice Anna Begounova (2014).

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
(avec Margarita Drobiazko)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique lituanien
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Chevalier de l'ordre du grand-duc Gediminas
Naissance en juillet 1970
Naissance à Kaunas
Naissance en RSS de Lituanie